Hallmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Hallmann (1812–1845), deutscher Maler, Zeichner, Schriftsteller
 Blalla W. Hallmann (1941–1997), deutscher Künstler
 Carsten Hallmann (* 1961), deutscher Fußballtorwart
 Christian Hallmann (* 1992), österreichischer Handballspieler
 Christopher Hallmann (* 1983), deutscher Leichtathlet (Zehnkampf)
 Dietmar Hallmann (* 1935), deutscher Professor für Musik
 Eduard Hallmann (1813–1855) deutscher Arzt und Naturforscher, 1845–1855 Leiter der Kaltwasserheilanstalt Marienberg bei Boppard
 Friedrich Sylvius von Hallmann (1716–1786), königlich-preußischer Oberst
 Gerhard Hallmann (Kunsthistoriker), deutscher Kunsthistoriker
 Gerhard Hallmann (Herpetologe) (1935–2016), deutscher Herpetologe
 Johann Christian Hallmann (~1640–1716?), deutscher Dramatiker
 Johannes Hallmann (* 1964), deutscher Hochschullehrer für Phytomedizin
 Klemens Hallmann (* 1976), österreichischer Unternehmer
 Kurt Hallmann, deutscher Fußballspieler der 1930er Jahre
 Maike Hallmann (* 1979), deutsche Autorin von Fantasy und Science-Fiction
 Sebastian Hallmann (* 1977), deutscher Langstreckenläufer
 Wilhelm Otto von Wittich genannt von Hinzmann-Hallmann (1815–1894), preußischer Generalmajor und Kommandeur des 9. Husarenregiments

Siehe auch:
 Halman, Hallman